Нина Солнцева:
 Солнцева, Нина Васильевна (1926—2014) — советский и российский лингвист.
 Солнцева, Нина Петровна (1935—2004) — советский и российский географ, специалист в области геохимии ландшафтов и географии почв.